Аббас-Абад:

 Аббас-Абад — персидская крепость на левом берегу Аракса в 10 верстах к юго-западу от Нахичевани.
  — район Тегерана.
 Аббас-Абад (бриг) — 12-пушечный бриг Русского флота типа «Эривань».